Las Tres Gracias puede hacer referencia a alguno de los siguientes artículos:

Mitología 
 Las Tres Gracias, diosas de la mitología griega, las cuales han inspirado múltiples obras artísticas.

Pintura 
 Las Tres Gracias (1531), pintura de Lucas Cranach el Viejo.
 Las Tres Gracias (1544), pintura de Hans Baldung.
 Las Tres Gracias (1639), pintura de Pedro Pablo Rubens.
 Las Tres Gracias (1763), pintura de Charles-André van Loo.

Escultura 
 Las Tres Gracias (1817), escultura de Antonio Canova.
 Las Tres Gracias (1874), escultura de Jean Baptiste Carpeaux.
 Las Tres Gracias (1968), escultura de Miroslav Chlupac.

Construcciones 
 Plaza de Las Tres Gracias, ubicada en Caracas, Venezuela.
 Fuente de Las Tres Gracias, ubicada en Barcelona, España.
 Fuente de Las Tres Gracias, ubicada en Málaga, España.
 Farola de Las Tres Gracias, ubicada en Lima, Perú.